Эфиопское письмо () — блок стандарта Юникод, содержащий символы для записи геэз, тигринья, амхарского, тигре, харари, гураге и других эфиосемитских языков, а также агавских языков.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Эфиопское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+120x
| title="U+1200: ETHIOPIC SYLLABLE HA" | ሀ
| title="U+1201: ETHIOPIC SYLLABLE HU" | ሁ
| title="U+1202: ETHIOPIC SYLLABLE HI" | ሂ
| title="U+1203: ETHIOPIC SYLLABLE HAA" | ሃ
| title="U+1204: ETHIOPIC SYLLABLE HEE" | ሄ
| title="U+1205: ETHIOPIC SYLLABLE HE" | ህ
| title="U+1206: ETHIOPIC SYLLABLE HO" | ሆ
| title="U+1207: ETHIOPIC SYLLABLE HOA" | ሇ
| title="U+1208: ETHIOPIC SYLLABLE LA" | ለ
| title="U+1209: ETHIOPIC SYLLABLE LU" | ሉ
| title="U+120A: ETHIOPIC SYLLABLE LI" | ሊ
| title="U+120B: ETHIOPIC SYLLABLE LAA" | ላ
| title="U+120C: ETHIOPIC SYLLABLE LEE" | ሌ
| title="U+120D: ETHIOPIC SYLLABLE LE" | ል
| title="U+120E: ETHIOPIC SYLLABLE LO" | ሎ
| title="U+120F: ETHIOPIC SYLLABLE LWA" | ሏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+121x
| title="U+1210: ETHIOPIC SYLLABLE HHA" | ሐ
| title="U+1211: ETHIOPIC SYLLABLE HHU" | ሑ
| title="U+1212: ETHIOPIC SYLLABLE HHI" | ሒ
| title="U+1213: ETHIOPIC SYLLABLE HHAA" | ሓ
| title="U+1214: ETHIOPIC SYLLABLE HHEE" | ሔ
| title="U+1215: ETHIOPIC SYLLABLE HHE" | ሕ
| title="U+1216: ETHIOPIC SYLLABLE HHO" | ሖ
| title="U+1217: ETHIOPIC SYLLABLE HHWA" | ሗ
| title="U+1218: ETHIOPIC SYLLABLE MA" | መ
| title="U+1219: ETHIOPIC SYLLABLE MU" | ሙ
| title="U+121A: ETHIOPIC SYLLABLE MI" | ሚ
| title="U+121B: ETHIOPIC SYLLABLE MAA" | ማ
| title="U+121C: ETHIOPIC SYLLABLE MEE" | ሜ
| title="U+121D: ETHIOPIC SYLLABLE ME" | ም
| title="U+121E: ETHIOPIC SYLLABLE MO" | ሞ
| title="U+121F: ETHIOPIC SYLLABLE MWA" | ሟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+122x
| title="U+1220: ETHIOPIC SYLLABLE SZA" | ሠ
| title="U+1221: ETHIOPIC SYLLABLE SZU" | ሡ
| title="U+1222: ETHIOPIC SYLLABLE SZI" | ሢ
| title="U+1223: ETHIOPIC SYLLABLE SZAA" | ሣ
| title="U+1224: ETHIOPIC SYLLABLE SZEE" | ሤ
| title="U+1225: ETHIOPIC SYLLABLE SZE" | ሥ
| title="U+1226: ETHIOPIC SYLLABLE SZO" | ሦ
| title="U+1227: ETHIOPIC SYLLABLE SZWA" | ሧ
| title="U+1228: ETHIOPIC SYLLABLE RA" | ረ
| title="U+1229: ETHIOPIC SYLLABLE RU" | ሩ
| title="U+122A: ETHIOPIC SYLLABLE RI" | ሪ
| title="U+122B: ETHIOPIC SYLLABLE RAA" | ራ
| title="U+122C: ETHIOPIC SYLLABLE REE" | ሬ
| title="U+122D: ETHIOPIC SYLLABLE RE" | ር
| title="U+122E: ETHIOPIC SYLLABLE RO" | ሮ
| title="U+122F: ETHIOPIC SYLLABLE RWA" | ሯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+123x
| title="U+1230: ETHIOPIC SYLLABLE SA" | ሰ
| title="U+1231: ETHIOPIC SYLLABLE SU" | ሱ
| title="U+1232: ETHIOPIC SYLLABLE SI" | ሲ
| title="U+1233: ETHIOPIC SYLLABLE SAA" | ሳ
| title="U+1234: ETHIOPIC SYLLABLE SEE" | ሴ
| title="U+1235: ETHIOPIC SYLLABLE SE" | ስ
| title="U+1236: ETHIOPIC SYLLABLE SO" | ሶ
| title="U+1237: ETHIOPIC SYLLABLE SWA" | ሷ
| title="U+1238: ETHIOPIC SYLLABLE SHA" | ሸ
| title="U+1239: ETHIOPIC SYLLABLE SHU" | ሹ
| title="U+123A: ETHIOPIC SYLLABLE SHI" | ሺ
| title="U+123B: ETHIOPIC SYLLABLE SHAA" | ሻ
| title="U+123C: ETHIOPIC SYLLABLE SHEE" | ሼ
| title="U+123D: ETHIOPIC SYLLABLE SHE" | ሽ
| title="U+123E: ETHIOPIC SYLLABLE SHO" | ሾ
| title="U+123F: ETHIOPIC SYLLABLE SHWA" | ሿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+124x
| title="U+1240: ETHIOPIC SYLLABLE QA" | ቀ
| title="U+1241: ETHIOPIC SYLLABLE QU" | ቁ
| title="U+1242: ETHIOPIC SYLLABLE QI" | ቂ
| title="U+1243: ETHIOPIC SYLLABLE QAA" | ቃ
| title="U+1244: ETHIOPIC SYLLABLE QEE" | ቄ
| title="U+1245: ETHIOPIC SYLLABLE QE" | ቅ
| title="U+1246: ETHIOPIC SYLLABLE QO" | ቆ
| title="U+1247: ETHIOPIC SYLLABLE QOA" | ቇ
| title="U+1248: ETHIOPIC SYLLABLE QWA" | ቈ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+124A: ETHIOPIC SYLLABLE QWI" | ቊ
| title="U+124B: ETHIOPIC SYLLABLE QWAA" | ቋ
| title="U+124C: ETHIOPIC SYLLABLE QWEE" | ቌ
| title="U+124D: ETHIOPIC SYLLABLE QWE" | ቍ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+125x
| title="U+1250: ETHIOPIC SYLLABLE QHA" | ቐ
| title="U+1251: ETHIOPIC SYLLABLE QHU" | ቑ
| title="U+1252: ETHIOPIC SYLLABLE QHI" | ቒ
| title="U+1253: ETHIOPIC SYLLABLE QHAA" | ቓ
| title="U+1254: ETHIOPIC SYLLABLE QHEE" | ቔ
| title="U+1255: ETHIOPIC SYLLABLE QHE" | ቕ
| title="U+1256: ETHIOPIC SYLLABLE QHO" | ቖ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1258: ETHIOPIC SYLLABLE QHWA" | ቘ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+125A: ETHIOPIC SYLLABLE QHWI" | ቚ
| title="U+125B: ETHIOPIC SYLLABLE QHWAA" | ቛ
| title="U+125C: ETHIOPIC SYLLABLE QHWEE" | ቜ
| title="U+125D: ETHIOPIC SYLLABLE QHWE" | ቝ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+126x
| title="U+1260: ETHIOPIC SYLLABLE BA" | በ
| title="U+1261: ETHIOPIC SYLLABLE BU" | ቡ
| title="U+1262: ETHIOPIC SYLLABLE BI" | ቢ
| title="U+1263: ETHIOPIC SYLLABLE BAA" | ባ
| title="U+1264: ETHIOPIC SYLLABLE BEE" | ቤ
| title="U+1265: ETHIOPIC SYLLABLE BE" | ብ
| title="U+1266: ETHIOPIC SYLLABLE BO" | ቦ
| title="U+1267: ETHIOPIC SYLLABLE BWA" | ቧ
| title="U+1268: ETHIOPIC SYLLABLE VA" | ቨ
| title="U+1269: ETHIOPIC SYLLABLE VU" | ቩ
| title="U+126A: ETHIOPIC SYLLABLE VI" | ቪ
| title="U+126B: ETHIOPIC SYLLABLE VAA" | ቫ
| title="U+126C: ETHIOPIC SYLLABLE VEE" | ቬ
| title="U+126D: ETHIOPIC SYLLABLE VE" | ቭ
| title="U+126E: ETHIOPIC SYLLABLE VO" | ቮ
| title="U+126F: ETHIOPIC SYLLABLE VWA" | ቯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+127x
| title="U+1270: ETHIOPIC SYLLABLE TA" | ተ
| title="U+1271: ETHIOPIC SYLLABLE TU" | ቱ
| title="U+1272: ETHIOPIC SYLLABLE TI" | ቲ
| title="U+1273: ETHIOPIC SYLLABLE TAA" | ታ
| title="U+1274: ETHIOPIC SYLLABLE TEE" | ቴ
| title="U+1275: ETHIOPIC SYLLABLE TE" | ት
| title="U+1276: ETHIOPIC SYLLABLE TO" | ቶ
| title="U+1277: ETHIOPIC SYLLABLE TWA" | ቷ
| title="U+1278: ETHIOPIC SYLLABLE CA" | ቸ
| title="U+1279: ETHIOPIC SYLLABLE CU" | ቹ
| title="U+127A: ETHIOPIC SYLLABLE CI" | ቺ
| title="U+127B: ETHIOPIC SYLLABLE CAA" | ቻ
| title="U+127C: ETHIOPIC SYLLABLE CEE" | ቼ
| title="U+127D: ETHIOPIC SYLLABLE CE" | ች
| title="U+127E: ETHIOPIC SYLLABLE CO" | ቾ
| title="U+127F: ETHIOPIC SYLLABLE CWA" | ቿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+128x
| title="U+1280: ETHIOPIC SYLLABLE XA" | ኀ
| title="U+1281: ETHIOPIC SYLLABLE XU" | ኁ
| title="U+1282: ETHIOPIC SYLLABLE XI" | ኂ
| title="U+1283: ETHIOPIC SYLLABLE XAA" | ኃ
| title="U+1284: ETHIOPIC SYLLABLE XEE" | ኄ
| title="U+1285: ETHIOPIC SYLLABLE XE" | ኅ
| title="U+1286: ETHIOPIC SYLLABLE XO" | ኆ
| title="U+1287: ETHIOPIC SYLLABLE XOA" | ኇ
| title="U+1288: ETHIOPIC SYLLABLE XWA" | ኈ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+128A: ETHIOPIC SYLLABLE XWI" | ኊ
| title="U+128B: ETHIOPIC SYLLABLE XWAA" | ኋ
| title="U+128C: ETHIOPIC SYLLABLE XWEE" | ኌ
| title="U+128D: ETHIOPIC SYLLABLE XWE" | ኍ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+129x
| title="U+1290: ETHIOPIC SYLLABLE NA" | ነ
| title="U+1291: ETHIOPIC SYLLABLE NU" | ኑ
| title="U+1292: ETHIOPIC SYLLABLE NI" | ኒ
| title="U+1293: ETHIOPIC SYLLABLE NAA" | ና
| title="U+1294: ETHIOPIC SYLLABLE NEE" | ኔ
| title="U+1295: ETHIOPIC SYLLABLE NE" | ን
| title="U+1296: ETHIOPIC SYLLABLE NO" | ኖ
| title="U+1297: ETHIOPIC SYLLABLE NWA" | ኗ
| title="U+1298: ETHIOPIC SYLLABLE NYA" | ኘ
| title="U+1299: ETHIOPIC SYLLABLE NYU" | ኙ
| title="U+129A: ETHIOPIC SYLLABLE NYI" | ኚ
| title="U+129B: ETHIOPIC SYLLABLE NYAA" | ኛ
| title="U+129C: ETHIOPIC SYLLABLE NYEE" | ኜ
| title="U+129D: ETHIOPIC SYLLABLE NYE" | ኝ
| title="U+129E: ETHIOPIC SYLLABLE NYO" | ኞ
| title="U+129F: ETHIOPIC SYLLABLE NYWA" | ኟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+12Ax
| title="U+12A0: ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL A" | አ
| title="U+12A1: ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL U" | ኡ
| title="U+12A2: ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL I" | ኢ
| title="U+12A3: ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL AA" | ኣ
| title="U+12A4: ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL EE" | ኤ
| title="U+12A5: ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL E" | እ
| title="U+12A6: ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL O" | ኦ
| title="U+12A7: ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL WA" | ኧ
| title="U+12A8: ETHIOPIC SYLLABLE KA" | ከ
| title="U+12A9: ETHIOPIC SYLLABLE KU" | ኩ
| title="U+12AA: ETHIOPIC SYLLABLE KI" | ኪ
| title="U+12AB: ETHIOPIC SYLLABLE KAA" | ካ
| title="U+12AC: ETHIOPIC SYLLABLE KEE" | ኬ
| title="U+12AD: ETHIOPIC SYLLABLE KE" | ክ
| title="U+12AE: ETHIOPIC SYLLABLE KO" | ኮ
| title="U+12AF: ETHIOPIC SYLLABLE KOA" | ኯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+12Bx
| title="U+12B0: ETHIOPIC SYLLABLE KWA" | ኰ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+12B2: ETHIOPIC SYLLABLE KWI" | ኲ
| title="U+12B3: ETHIOPIC SYLLABLE KWAA" | ኳ
| title="U+12B4: ETHIOPIC SYLLABLE KWEE" | ኴ
| title="U+12B5: ETHIOPIC SYLLABLE KWE" | ኵ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+12B8: ETHIOPIC SYLLABLE KXA" | ኸ
| title="U+12B9: ETHIOPIC SYLLABLE KXU" | ኹ
| title="U+12BA: ETHIOPIC SYLLABLE KXI" | ኺ
| title="U+12BB: ETHIOPIC SYLLABLE KXAA" | ኻ
| title="U+12BC: ETHIOPIC SYLLABLE KXEE" | ኼ
| title="U+12BD: ETHIOPIC SYLLABLE KXE" | ኽ
| title="U+12BE: ETHIOPIC SYLLABLE KXO" | ኾ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+12Cx
| title="U+12C0: ETHIOPIC SYLLABLE KXWA" | ዀ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+12C2: ETHIOPIC SYLLABLE KXWI" | ዂ
| title="U+12C3: ETHIOPIC SYLLABLE KXWAA" | ዃ
| title="U+12C4: ETHIOPIC SYLLABLE KXWEE" | ዄ
| title="U+12C5: ETHIOPIC SYLLABLE KXWE" | ዅ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+12C8: ETHIOPIC SYLLABLE WA" | ወ
| title="U+12C9: ETHIOPIC SYLLABLE WU" | ዉ
| title="U+12CA: ETHIOPIC SYLLABLE WI" | ዊ
| title="U+12CB: ETHIOPIC SYLLABLE WAA" | ዋ
| title="U+12CC: ETHIOPIC SYLLABLE WEE" | ዌ
| title="U+12CD: ETHIOPIC SYLLABLE WE" | ው
| title="U+12CE: ETHIOPIC SYLLABLE WO" | ዎ
| title="U+12CF: ETHIOPIC SYLLABLE WOA" | ዏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+12Dx
| title="U+12D0: ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL A" | ዐ
| title="U+12D1: ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL U" | ዑ
| title="U+12D2: ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL I" | ዒ
| title="U+12D3: ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL AA" | ዓ
| title="U+12D4: ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL EE" | ዔ
| title="U+12D5: ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL E" | ዕ
| title="U+12D6: ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL O" | ዖ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+12D8: ETHIOPIC SYLLABLE ZA" | ዘ
| title="U+12D9: ETHIOPIC SYLLABLE ZU" | ዙ
| title="U+12DA: ETHIOPIC SYLLABLE ZI" | ዚ
| title="U+12DB: ETHIOPIC SYLLABLE ZAA" | ዛ
| title="U+12DC: ETHIOPIC SYLLABLE ZEE" | ዜ
| title="U+12DD: ETHIOPIC SYLLABLE ZE" | ዝ
| title="U+12DE: ETHIOPIC SYLLABLE ZO" | ዞ
| title="U+12DF: ETHIOPIC SYLLABLE ZWA" | ዟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+12Ex
| title="U+12E0: ETHIOPIC SYLLABLE ZHA" | ዠ
| title="U+12E1: ETHIOPIC SYLLABLE ZHU" | ዡ
| title="U+12E2: ETHIOPIC SYLLABLE ZHI" | ዢ
| title="U+12E3: ETHIOPIC SYLLABLE ZHAA" | ዣ
| title="U+12E4: ETHIOPIC SYLLABLE ZHEE" | ዤ
| title="U+12E5: ETHIOPIC SYLLABLE ZHE" | ዥ
| title="U+12E6: ETHIOPIC SYLLABLE ZHO" | ዦ
| title="U+12E7: ETHIOPIC SYLLABLE ZHWA" | ዧ
| title="U+12E8: ETHIOPIC SYLLABLE YA" | የ
| title="U+12E9: ETHIOPIC SYLLABLE YU" | ዩ
| title="U+12EA: ETHIOPIC SYLLABLE YI" | ዪ
| title="U+12EB: ETHIOPIC SYLLABLE YAA" | ያ
| title="U+12EC: ETHIOPIC SYLLABLE YEE" | ዬ
| title="U+12ED: ETHIOPIC SYLLABLE YE" | ይ
| title="U+12EE: ETHIOPIC SYLLABLE YO" | ዮ
| title="U+12EF: ETHIOPIC SYLLABLE YOA" | ዯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+12Fx
| title="U+12F0: ETHIOPIC SYLLABLE DA" | ደ
| title="U+12F1: ETHIOPIC SYLLABLE DU" | ዱ
| title="U+12F2: ETHIOPIC SYLLABLE DI" | ዲ
| title="U+12F3: ETHIOPIC SYLLABLE DAA" | ዳ
| title="U+12F4: ETHIOPIC SYLLABLE DEE" | ዴ
| title="U+12F5: ETHIOPIC SYLLABLE DE" | ድ
| title="U+12F6: ETHIOPIC SYLLABLE DO" | ዶ
| title="U+12F7: ETHIOPIC SYLLABLE DWA" | ዷ
| title="U+12F8: ETHIOPIC SYLLABLE DDA" | ዸ
| title="U+12F9: ETHIOPIC SYLLABLE DDU" | ዹ
| title="U+12FA: ETHIOPIC SYLLABLE DDI" | ዺ
| title="U+12FB: ETHIOPIC SYLLABLE DDAA" | ዻ
| title="U+12FC: ETHIOPIC SYLLABLE DDEE" | ዼ
| title="U+12FD: ETHIOPIC SYLLABLE DDE" | ዽ
| title="U+12FE: ETHIOPIC SYLLABLE DDO" | ዾ
| title="U+12FF: ETHIOPIC SYLLABLE DDWA" | ዿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+130x
| title="U+1300: ETHIOPIC SYLLABLE JA" | ጀ
| title="U+1301: ETHIOPIC SYLLABLE JU" | ጁ
| title="U+1302: ETHIOPIC SYLLABLE JI" | ጂ
| title="U+1303: ETHIOPIC SYLLABLE JAA" | ጃ
| title="U+1304: ETHIOPIC SYLLABLE JEE" | ጄ
| title="U+1305: ETHIOPIC SYLLABLE JE" | ጅ
| title="U+1306: ETHIOPIC SYLLABLE JO" | ጆ
| title="U+1307: ETHIOPIC SYLLABLE JWA" | ጇ
| title="U+1308: ETHIOPIC SYLLABLE GA" | ገ
| title="U+1309: ETHIOPIC SYLLABLE GU" | ጉ
| title="U+130A: ETHIOPIC SYLLABLE GI" | ጊ
| title="U+130B: ETHIOPIC SYLLABLE GAA" | ጋ
| title="U+130C: ETHIOPIC SYLLABLE GEE" | ጌ
| title="U+130D: ETHIOPIC SYLLABLE GE" | ግ
| title="U+130E: ETHIOPIC SYLLABLE GO" | ጎ
| title="U+130F: ETHIOPIC SYLLABLE GOA" | ጏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+131x
| title="U+1310: ETHIOPIC SYLLABLE GWA" | ጐ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1312: ETHIOPIC SYLLABLE GWI" | ጒ
| title="U+1313: ETHIOPIC SYLLABLE GWAA" | ጓ
| title="U+1314: ETHIOPIC SYLLABLE GWEE" | ጔ
| title="U+1315: ETHIOPIC SYLLABLE GWE" | ጕ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+1318: ETHIOPIC SYLLABLE GGA" | ጘ
| title="U+1319: ETHIOPIC SYLLABLE GGU" | ጙ
| title="U+131A: ETHIOPIC SYLLABLE GGI" | ጚ
| title="U+131B: ETHIOPIC SYLLABLE GGAA" | ጛ
| title="U+131C: ETHIOPIC SYLLABLE GGEE" | ጜ
| title="U+131D: ETHIOPIC SYLLABLE GGE" | ጝ
| title="U+131E: ETHIOPIC SYLLABLE GGO" | ጞ
| title="U+131F: ETHIOPIC SYLLABLE GGWAA" | ጟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+132x
| title="U+1320: ETHIOPIC SYLLABLE THA" | ጠ
| title="U+1321: ETHIOPIC SYLLABLE THU" | ጡ
| title="U+1322: ETHIOPIC SYLLABLE THI" | ጢ
| title="U+1323: ETHIOPIC SYLLABLE THAA" | ጣ
| title="U+1324: ETHIOPIC SYLLABLE THEE" | ጤ
| title="U+1325: ETHIOPIC SYLLABLE THE" | ጥ
| title="U+1326: ETHIOPIC SYLLABLE THO" | ጦ
| title="U+1327: ETHIOPIC SYLLABLE THWA" | ጧ
| title="U+1328: ETHIOPIC SYLLABLE CHA" | ጨ
| title="U+1329: ETHIOPIC SYLLABLE CHU" | ጩ
| title="U+132A: ETHIOPIC SYLLABLE CHI" | ጪ
| title="U+132B: ETHIOPIC SYLLABLE CHAA" | ጫ
| title="U+132C: ETHIOPIC SYLLABLE CHEE" | ጬ
| title="U+132D: ETHIOPIC SYLLABLE CHE" | ጭ
| title="U+132E: ETHIOPIC SYLLABLE CHO" | ጮ
| title="U+132F: ETHIOPIC SYLLABLE CHWA" | ጯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+133x
| title="U+1330: ETHIOPIC SYLLABLE PHA" | ጰ
| title="U+1331: ETHIOPIC SYLLABLE PHU" | ጱ
| title="U+1332: ETHIOPIC SYLLABLE PHI" | ጲ
| title="U+1333: ETHIOPIC SYLLABLE PHAA" | ጳ
| title="U+1334: ETHIOPIC SYLLABLE PHEE" | ጴ
| title="U+1335: ETHIOPIC SYLLABLE PHE" | ጵ
| title="U+1336: ETHIOPIC SYLLABLE PHO" | ጶ
| title="U+1337: ETHIOPIC SYLLABLE PHWA" | ጷ
| title="U+1338: ETHIOPIC SYLLABLE TSA" | ጸ
| title="U+1339: ETHIOPIC SYLLABLE TSU" | ጹ
| title="U+133A: ETHIOPIC SYLLABLE TSI" | ጺ
| title="U+133B: ETHIOPIC SYLLABLE TSAA" | ጻ
| title="U+133C: ETHIOPIC SYLLABLE TSEE" | ጼ
| title="U+133D: ETHIOPIC SYLLABLE TSE" | ጽ
| title="U+133E: ETHIOPIC SYLLABLE TSO" | ጾ
| title="U+133F: ETHIOPIC SYLLABLE TSWA" | ጿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+134x
| title="U+1340: ETHIOPIC SYLLABLE TZA" | ፀ
| title="U+1341: ETHIOPIC SYLLABLE TZU" | ፁ
| title="U+1342: ETHIOPIC SYLLABLE TZI" | ፂ
| title="U+1343: ETHIOPIC SYLLABLE TZAA" | ፃ
| title="U+1344: ETHIOPIC SYLLABLE TZEE" | ፄ
| title="U+1345: ETHIOPIC SYLLABLE TZE" | ፅ
| title="U+1346: ETHIOPIC SYLLABLE TZO" | ፆ
| title="U+1347: ETHIOPIC SYLLABLE TZOA" | ፇ
| title="U+1348: ETHIOPIC SYLLABLE FA" | ፈ
| title="U+1349: ETHIOPIC SYLLABLE FU" | ፉ
| title="U+134A: ETHIOPIC SYLLABLE FI" | ፊ
| title="U+134B: ETHIOPIC SYLLABLE FAA" | ፋ
| title="U+134C: ETHIOPIC SYLLABLE FEE" | ፌ
| title="U+134D: ETHIOPIC SYLLABLE FE" | ፍ
| title="U+134E: ETHIOPIC SYLLABLE FO" | ፎ
| title="U+134F: ETHIOPIC SYLLABLE FWA" | ፏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+135x
| title="U+1350: ETHIOPIC SYLLABLE PA" | ፐ
| title="U+1351: ETHIOPIC SYLLABLE PU" | ፑ
| title="U+1352: ETHIOPIC SYLLABLE PI" | ፒ
| title="U+1353: ETHIOPIC SYLLABLE PAA" | ፓ
| title="U+1354: ETHIOPIC SYLLABLE PEE" | ፔ
| title="U+1355: ETHIOPIC SYLLABLE PE" | ፕ
| title="U+1356: ETHIOPIC SYLLABLE PO" | ፖ
| title="U+1357: ETHIOPIC SYLLABLE PWA" | ፗ
| title="U+1358: ETHIOPIC SYLLABLE RYA" | ፘ
| title="U+1359: ETHIOPIC SYLLABLE MYA" | ፙ
| title="U+135A: ETHIOPIC SYLLABLE FYA" | ፚ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+135D: ETHIOPIC COMBINING GEMINATION AND VOWEL LENGTH MARK" | ፝
| title="U+135E: ETHIOPIC COMBINING VOWEL LENGTH MARK" | ፞
| title="U+135F: ETHIOPIC COMBINING GEMINATION MARK" | ፟
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+136x
| title="U+1360: ETHIOPIC SECTION MARK" | ፠
| title="U+1361: ETHIOPIC WORDSPACE" | ፡
| title="U+1362: ETHIOPIC FULL STOP" | ።
| title="U+1363: ETHIOPIC COMMA" | ፣
| title="U+1364: ETHIOPIC SEMICOLON" | ፤
| title="U+1365: ETHIOPIC COLON" | ፥
| title="U+1366: ETHIOPIC PREFACE COLON" | ፦
| title="U+1367: ETHIOPIC QUESTION MARK" | ፧
| title="U+1368: ETHIOPIC PARAGRAPH SEPARATOR" | ፨
| title="U+1369: ETHIOPIC DIGIT ONE" | ፩
| title="U+136A: ETHIOPIC DIGIT TWO" | ፪
| title="U+136B: ETHIOPIC DIGIT THREE" | ፫
| title="U+136C: ETHIOPIC DIGIT FOUR" | ፬
| title="U+136D: ETHIOPIC DIGIT FIVE" | ፭
| title="U+136E: ETHIOPIC DIGIT SIX" | ፮
| title="U+136F: ETHIOPIC DIGIT SEVEN" | ፯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+137x
| title="U+1370: ETHIOPIC DIGIT EIGHT" | ፰
| title="U+1371: ETHIOPIC DIGIT NINE" | ፱
| title="U+1372: ETHIOPIC NUMBER TEN" | ፲
| title="U+1373: ETHIOPIC NUMBER TWENTY" | ፳
| title="U+1374: ETHIOPIC NUMBER THIRTY" | ፴
| title="U+1375: ETHIOPIC NUMBER FORTY" | ፵
| title="U+1376: ETHIOPIC NUMBER FIFTY" | ፶
| title="U+1377: ETHIOPIC NUMBER SIXTY" | ፷
| title="U+1378: ETHIOPIC NUMBER SEVENTY" | ፸
| title="U+1379: ETHIOPIC NUMBER EIGHTY" | ፹
| title="U+137A: ETHIOPIC NUMBER NINETY" | ፺
| title="U+137B: ETHIOPIC NUMBER HUNDRED" | ፻
| title="U+137C: ETHIOPIC NUMBER TEN THOUSAND" | ፼
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Расширенное эфиопское письмо
 Расширенное эфиопское письмо — A
 Дополнение к эфиопскому письму

Примечания